Battling Levinsky – pugile statunitense
 Jaroslav Levinský – tennista ceco
 Monica Lewinsky – psicologa statunitense

Pagine correlate 

Levin
Levitsky